Roppelt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Roppelt (* 1952), deutscher Künstler 
 Andreas Roppelt (1890–1961), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)